Paul Götze oder Paul Goetze ist der Name folgender Personen: 

* Paul Götze (um 1570–1633), deutscher Historiker und Pädagoge, siehe Paulus Götz
 Paul Götze (1761–1835), deutscher Diener von Johann Wolfgang von Goethe, siehe Goethes Diener #Paul Götze (1777–1794)
 Paul Goetze (Maler) (1880–1962), deutscher Maler 
 Paul Götze (SS-Mitglied) (1903–1948), deutscher NS-Kriegsverbrecher und SS-Rottenführer
 Paul Götze (Mediziner) (* 1942), deutscher Neurologe, Psychiater und Hochschullehrer